Schneeberger steht für:

 Schneeberger (Groschen), sächsische Groschenmünzen
 Schneeberger Krankheit (auch Bergsucht), eine Lungenkrankheit
 Schneeberger Lineartechnik, Schweizer Maschinenbauunternehmen

Schneeberger ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Schneeberger (1530–1581), Schweizer Arzt und Botaniker
 Arthur Schneeberger (* 1948), österreichischer Bildungs- und Arbeitsmarktforscher
 Bernhard Schneeberger (1945–2015), deutscher Verleger
 Daniela Schneeberger (* 1967), Schweizer Politikerin (FDP)
 Diknu Schneeberger (* 1990), österreichischer Jazzgitarrist
 Erich Schneeberger (* 1950), deutscher Sinto und Verbandsfunktionär
 Franz Julius Schneeberger (Pseudonym Arthur Storch; 1827–1892), österreichischer Freimaurer, Schriftsteller und Techniker 
 Friedrich Schneeberger (1843–1906), Schweizer Gesangslehrer, Musikverleger und Komponist
 Gisela Schneeberger (* 1948), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin
 Guido Schneeberger (1927–2002), Schweizer Philosoph
 Hans Schneeberger (1895–1970), österreichisch-deutscher Kameramann
 Hansheinz Schneeberger (1926–2019), Schweizer Geiger und Musikpädagoge
 Irmgard Schneeberger, eigentlicher Name von Sandra Paretti (1935–1994), deutsche Schriftstellerin
 Jacob Ernst Schneeberger, deutscher Maler
 Joschi Schneeberger (* 1957), österreichischer Jazzbassist

 Karl Schneeberger (1880–1948), Schweizer Schneider, Zeichner und Objektkünstler  
 Katrin Schneeberger (* 1967), Schweizer Wirtschaftsgeografin 
 Klaus Schneeberger (* 1950), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Marc Schneeberger (* 1981), Schweizer Leichtathlet
 Mario Schneeberger (* 1935), Schweizer Jazzsaxophonist
 Mike Schneeberger (* 1962), US-amerikanischer Curler
 Noah Schneeberger (* 1988), Schweizer Eishockeyspieler
 Oskar Schneeberger (1868–1945), Schweizer Gewerkschafter und Politiker (SP)
 Paul Schneeberger (* 1968), Schweizer Historiker, Raumplaner und Autor
 Paul August Schneeberger (1883–1961), Schweizer Organist

 Pius Schneeberger (1892–1969), österreichischer Politiker (SdP, SPÖ)
 Rosina Schneeberger (* 1994), österreichische Skirennläuferin
 Werner Schneeberger, Schweizer Sportschütze

Siehe auch:
 Schneberger
 Snétberger